Софья Бахметева:
 Бахметева, Софья Андреевна (1827—1892) — супруга писателя А. К. Толстого.
 Бахметева, Софья Петровна (1848—1910) — супруга дипломата и поэта М. А. Хитровo.